Zungenblatt steht für:

 der vordere, bewegliche Teil des Zungenrückens hinter der Zungenspitze, siehe Zunge#Zungenblatt
 einen Teil einer Lingualpfeife im Orgelbau
 einen Teil einer Zungenblüte in der Botanik
 Angehörige der Pflanzengattung der Zungenblätter (Glossostigma)